Йелл
 Йелл — остров в северной части Шетландских островов.
 Йелл — пролив в северной части Шетландских островов.

См. также 
 Йел